Фридрих Карл Дермитцель (; 7 февраля 1899, Лунов-Штольценхаген, — 7 июля 1981, Кёльн) — немецкий врач, организатор санитарного дела в войсках СС, бригадефюрер и генерал-майор войск СС.

Биография 
Сын землевладельца, депутата прусского ландтага Фридриха Дермитцеля. После начала Первой мировой войны, 18 июня 1915 г. поступил добровольцем в 1-й (Прусский) запасной инженерный батальон. 26 января 1916 г. был переведен в 1-й (Восточно-Прусский) инженерный батальон «Князь Радзивилл», и отправлен на фронт. 31 декабря 1916 г. получил чин лейтенанта. Награждён Железным Крестом 1-го и 2-го классов. После окончания войны, 22 сентября 1919 г. уволился с военной службы.

Позднее получил высшее медицинское образование, доктор медицины.

1 мая 1932 г. вступил в НСДАП (Билет № 1 106 473), а 25 июня того же года, в СС (удостоверение № 31 115).

В 1935 г. Дермитцель становиться адъютантом Имперского врача СС Эрнста-Роберта Гравитца, а спустя короткое время - заместителем начальника медико-санитарного управления в составе Главного управления СС. С 1 апреля 1936 по 1 февраля 1937 г. - руководитель медико-санитарной службы отрядов «Мёртвая голова», лагерной охраны концлагерей. С 1 августа 1936 г. дополнительно становится начальником медико-санитарной службы частей усиления СС (), прообразом войск СС.

С января по апрель 1937 г. временно замещал Эрнста-Роберта Гравитца на постах Имперского врача СС и начальника медико-санитарного управления Главного управления СС, когда тот принимал дела президента Немецкого Красного Креста. Кроме того, Дермитцель также в разное время являлся членом кружка друзей Рейхсфюрера СС и членом правления Лебенсборна.

С 1 апреля 1937 по 1 апреля 1940 г. - начальник медико-санитарного управления Главного управления СС. Затем, с 1 декабря 1940 по 10 апреля 1942 года он являлся начальником медицинской службы 2-й дивизии СС «Рейх», а затем, с 15 ноября 1942 г. - 2-го танкового корпуса СС. 26 октября 1944 г. назначен начальником медицинской службы 6-й танковой армии (находился в должности до 15 января 1945 г.)

Производство в чины 
 Унтерштурмфюрер СС (31 июля 1933)
 Оберштурмфюрер СС (30 января 1934)
 Гауптштурмфюрер СС (9 мая 1934)
 Штурмбаннфюрер СС (20 апреля 1935)
 Оберштурмбаннфюрер СС (1 января 1936)
 Штандартенфюрер СС (9 ноября 1936)
 Оберфюрер СС (20 апреля 1938)
 Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС (20 апреля 1942)

Награды и знаки отличия 
 Железный крест обр. 1914 года 2-го класса
 Железный крест обр. 1914 года 1-го класса
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса
 Крест «За военные заслуги» 1-й и 2-й степени с мечами
 Немецкий крест в серебре (2 июня 1944)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918
 Знак отличия СС "За верную службу в СС"
 Почетная шпага Рейхсфюрера СС
 Кольцо «Мёртвая голова»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография и награды Фридриха Карла Дермитцеля с сайта tracesofwar.com

Родившиеся в Бранденбурге
Члены НСДАП
Офицеры СС
Нацистская медицина
Генерал-майоры нацистской Германии